Fijałkowscy herbu Czarnowron – polski ród szlachecki
 Fijałkowscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Fijałkowscy herbu Złotoklucz – polski ród szlachecki